Georgisch voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Georgisch voetbalelftal onder 19 (vrouwen)